Петруня () — село в Глодянском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

История 
В начале XX века в селе Петруня поселились выходцы с Украины.

География 
Село расположено примерно в 5 км к востоку от города Глодяны на высоте 155 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Петруня проживает 2190 человек (1092 мужчины, 1098 женщин).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Доримедонт (Чекан) — епископ Молдавской митрополии Русской православной церкви, епископ Единецкий и Бричанский.

Примечания 

Населённые пункты Глодянского района